Szwajcaria:
 Russin – gmina w kantonie Genewa

Osoby:
 Babe Russin – amerykański muzyk

Zobacz też:
 Rusin